Пухово — село в Лискинском районе Воронежской области.

Входит в состав Ковалевского сельского поселения.

Исторический очерк 
В первой половине XVIII века острогожские казаки переселились в степь к востоку от города и основали здесь несколько хуторов. Одному из них положил начало острогожский казак Пухов. Семья Пухова была большой, в её составе насчитывалось несколько взрослых мужчин. Семья выехала из Острогожска и построилась в 24 верстах от города, в степи, при вершине яра Пичужного. По фамилии этой семьи и получил название хутор.

В 1767 году в Пухове было 12 семей, 4 из них носили фамилию Пуховых.

В 1859 году на хуторе Пухове Острогожского уезда было 72 двора, жителей — 329 мужчин, 307 женщин, церковь православная.

В 1860 году выстроен храм Георгия Победоносца, хутор стал селом.

В 1870 году около села положен железнодорожный путь из Воронежа на Ростов-на-Дону. Открытая в трёх верстах к северу железнодорожная станция получила такое же название — Пухово (в дальнейшем вокруг неё образовалось соседнее село под названием Ковалёво).

В 1900 году насчитывалось 129 дворов, 859 жителей (449 мужчин, 410 женщин), 1322 десятины земельных угодий, 2 общественных здания, 1 церковноприходская школа, 7 ветряков, 2 лавки.

В годы Великой Отечественной войны было практически полностью разрушено. Захвачено венгерскими войсками, союзниками фашистов, с конца июня 1942 года. Освобождено в январе 1943 года после разгрома немецко-фашистских и венгерских войск в результате Острогожско-Россошанской наступательной операции РККА.

Улицы

Достопримечательности 
Окраина села Пухова — место подвига Героя Советского Союза Петра Алексеевича Козлова в годы ВОВ. Отмечено памятным знаком на месте танкового боя, произошедшего в январе 1943 года.

Известные уроженцы 
 Аркадий Животко (1890—1948) — украинский общественно-политический деятель, педагог, журналист и публицист, исследователь истории украинской прессы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Село Пухово. Церковь Георгия Победоносца. — публикация в Живом Журнале.
 Сюжет о восстановлении церкви свмчт. Георгия Победоносца в селе Пухове на канале Youtube (2015 год)
 Бой у разъезда Пухово

Населённые пункты Лискинского района